Progressismo — ideologia ou movimento político